Карагачка:

 Карагачка 1-я — река в России, протекает в Оренбургской области
 Карагачка 2-я — река в России, протекает в Оренбургской области